Lavínia — personagem da literatura latina e mitologia romana descrita na epopeia Eneida
Lavínia (São Paulo)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de prenomes